Microprosthema är ett släkte av kräftdjur. Microprosthema ingår i familjen Spongicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Microprosthema